A trónkövetelő (Boxed In) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának kilencedik epizódja, összességében pedig az ötvenharmadik.

Az epizód elején Zavala tábornok kifaggatja Michaelt a helikopterekkel kapcsolatban, de az nem mond semmit. Ezért beteszik az izzasztóba, a Senki földje közepén. Michael így megtapasztalja a Sona magánzárkáját is. Lechero, Zsebes, Whistler és McGrady a börtön falain túlról látják, hogy Michael bajban van.

Lincoln a kórház elhagyása után találkozik Sofiával, aki elmondja neki, hogy már nem bízik Whistlerben. Hirtelen Susan jelenik meg, aki elviszi Lincet, Sofiának pedig azt tanácsolja, hogy menjen haza. Elviszi Lincolnt LJ-hez, hogy motivált maradjon a szökést illetően.

A szomorú Lang visszaviszi Mahone-t a Sonába. Odaad neki egy szerencse fém pénzt, amely egykoron az apjáé volt. A Sonában Whistler eláruja, hogy Lechero is velük megy. Eközben Bellick nem hajtja végre, amire Octavio-Sammy egyik embere- utasította, ezért az csirkelábat ad neki.

Egy buszmegállóban újra megjelenik Augusto és egy újabb csomagot akar becsempésztetni Sucréval. Viszont most nem fog fizetni érte, ehelyett megmutatja a pisztolyát. Amikor Sucre megérkezik a munkába látja, hogy Zavala az egyik emberét utasítja, hogy vigyen Michaelnek egy pohár vizet. Az őr nem visz, ezért Sucre odaviszi. A már majdnem teljesen kiszáradt Michael azt mondja Sucrénak, hogy szálljon ki és ne jöjjön vissza, de ő nem hallgat rá.

A Sonában Lechero és Whistler próbálják ásni az alagutat, de kell nekik Michael segítsége, hogy nehogy beomoljon. Zsebes látja, amint együtt jönnek ki a helyiségből.

A Senki földjén Michael végül bevallja, hogy amióta a börtönbe került, a szökést tervezi. Ekkor beviszik Zavala irodájába kikérdezésre. Odabent Michael elmond mindent, amit tud, de Zavala nem tudja, higgyen e neki.

Zsebes elmondja Whistlernek, rájött, hogy Lecheróval dolgozik és hogy itt az ideje megölni Sammyt, mivel fenyegetést jelent mindenkire. Ezzel egyidőben Cristobal azt mondja Sammynek, hogy öljék meg Lecherót. Később Zsebes megkéri Mahone-t, hogy hívja harcra Sammyt és ölje meg. Cserébe pedig majd ő biztosít neki heroint. Mahone nemet mond és inkább az elvonást választja.

Sucre megmondja Lincolnnak, hogy nem léphet ki az állásából, mert pénzt kell küldenie Maricruznak és a gyermekének. Jelenetet rendeznek és Sucre elmondja, hogy nem segít tovább Lincnek. A beszélgetést egy ügynök is hallja, aki egyből értesíti Susant a fejleményekről.

Zavala hinni kezd Michaelnek és rábírja, hogy elmondja Whistler nevét is, cserébe pedig megvédi LJ-t. Eközben Sofia épp Whistlerrel beszélget és számon kéri rajta a lakásban talált dolgokat. Erre James azt hazudja, hogy a hamis igazolványok az eltűnésükhöz kellenek.

Zavala kifaggatja Whistlert is, de az nem akar beszélni, ezért kínzással fegyegeti meg. Ekkor Whistler bevallja a szökést, de azt mondja, hogy más nincs benne. Michael ráveszi, hogy mondjon el mindent, majd elmondja Gretchen Morgan nevét is, hogy ő rendelte el a szöktetést. Ezalatt Susan találkozik Sucréval és felajánlja, hogy kémkedjen Lincoln után. Sikerült a tervük, hogy átverjék a nőt.

Michael megtudja Linctől, hogy mikor és hol találkozik legközelebb Gretchennel.

A bárban Zavala jelenik meg és letartóztatja Gretchent. Linc esküszik, hogy semmi köze ehhez az egészhez. A Sonában Gretchen mindent tagad. Ekkor Zavala kínozni kezdi őt egy ún. "vízkúra" kínzással, amely fulladást okoz. A tábornok rájön, hogy nem először kínozták meg a nőt, miután az továbbra is tagad mindent. Ám egy idő után Gretchen megvallja, hogy nem ő a főnök. Ő csak LJ-re vigyáz. Michael megmondja neki, hogy meg fogja bosszulni Sara halálát.

Bellick a harcra készülve bemegy a borbély cellájába ahol acetont talál. Rongyot itat át vele. A harc során végig Octavio irányít, de egy jó pillanatban Bellicknek sikerül elkábítania az acetonos ronggyal, majd pedig megölnie a férfit. A többi rab őrjöng és élteti Bellicket. Zsebes rájön a turpisságra.

Ezek után Augusto meglátogatja Sammyt. Elmondja, hogy itt az idő a hatalom átvételére a börtönben és hogy nyissa ki az utolsó csomagot, amit kapott.

Gretchen elvezeti Zavalát a helyre, ahol LJ volt, de ez csak átverés és megöli a tábornokot. A Sonában az új főnök, Mestas tábornok visszaviteti Michaelt és Whistlert a börtönbe, Lechero legnagyobb örömére. Ám ezt Sammy is észreveszi.

Az epizód végén Sammy kinyitja a csomagot és magához veszi a benne levő megtöltött fegyvert.

A szökés epizódjai